Patzke ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Patzke (* 1943), deutscher Fußballspieler
 Erwin Patzke (1929–2018), deutscher Botaniker
 Greta Patzke (* 1974), Chemikerin und Hochschullehrerin für anorganische Chemie an der Universität Zürich
 Johann Samuel Patzke (1727–1787), deutscher Pfarrer und Schriftsteller
 Kathrin Patzke (* 1982), deutsche Fußballspielerin
 Norman Patzke (* 1977), deutscher Bassbariton
 Roland Patzke (* 1955), deutscher Fußballspieler
 Wolfgang Patzke (1959–2016), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Pätzke